Стефа́ния Мена́рди (; ) — итальянская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (2011, 2012, 2015, , ), бронза ().
 : золото (2013).
 : бронза (2013).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2012), бронза (2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Stefania Menardi – OA Sport
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу